Okręty US Navy o nazwie USS "Ross":
 Pierwszy "Ross" (DD-563) – niszczyciel typu Fletcher, w służbie w latach 1944-1959.
 Drugi "Ross" (DDG-71) – niszczyciel rakietowy typu Arleigh Burke, który wszedł do służby w 1997.

Ross